L'antiga C-856 fou desdoblada en dues carreteres:
 GI-660, carretera local de la Bisbal d'Empordà a Calonge, totes dues poblacions del Baix Empordà
 GI-661, carretera local de Sant Antoni de Calonge a Calonge, totes dues poblacions del Baix Empordà